Мирко Вучинич () е черногорски футболист роден на 1 октомври 1983 г. в Никшич, Югославия. Вучинич е вечният голмайстор на националния тим на Черна Гора и негов първи капитан. Известен и като „Зоро“, той притежава много добра техника и умее много добре да играе с гръб към вратата.

Клубна кариера 
Първият професионален тим на Мирко е местният Сутеска Нишич. Там изиграва 9 мача и вкарва 4 попадения. Талантът му е забелязан още в най-ранна възраст. Вучинич показа забележителна форма и бързо е привлечен от италианския Лече. В четвъртия си сезон за клуба той става неизменен титуляр и вкарва 19 гола в 28 мача в Серия А. След успешния си сезон, Вучинич отбелязва само девет попадения в 31 записани мача, а кариерата му остава в застой поради тежка травма.

На 30 август 2006 г. той подписва договор за една година под наем с Рома на стойност € 3.25M с опция за закупуване на 50% от правата на Лече, след края на сезона за допълнителните още € 3.75M. През първия си сезон в Рим, той не се появява в игра често, заради двете операции на лявото коляно. Също така, Франческо Тоти-носителят на „Златна обувка“-като самотен нападател напред в тактическата формация на Рома, не е дава възможност на Вучинич за изява. Въпреки това той успява да вкара три гола: първия си гол за Рома в победата с 1:0 срещу Сиена на 28 януари 2007 г. и първия си гол в Шампионска лига по време на четвъртфиналната победа над Манчестър Юнайтед с 2 – 1 на 4 април 2007 г. Той също се отбелязва с още един гол в Серия А срещу Катания. В началото на сезон 2007/08 Рома закупуват 50% от правата на играча и му дават номер 9. Мирко започва да играе като ляво крило, защото треньорът Лучано Спалети използва схема 4-2-3-1, в която ветеранът Франческо Тоти играе като единствен нападател. Първият му гол за сезона е срещу Спортинг Лисабон, в мач от Шампионската лига. През юни 2008 Рома купуват останалите 50% от правата на Мирко за 12 млн. евро. През сезон 2008/09 често играе като централен нападател заради честите травми на Тоти. Вкарва 11 гола в 27 мача и помага на тима си да стигне до 2 място в първенството. През 2009/10 вкарва 14 гола в 33 мача и отново става вицешампион на Италия. През 2011 г. преминава в отбора на Ювентус и печели Серия А три поредни сезона.

Национален отбор 
През 2006 Вучинич попада в групата на отбора на Сърбия и Черна Гора за Мондиал 2006. В последния момент обаче той се контузва и пропуска първенството. От 2007 играе за отбора на Черна Гора, като е автор на първото попадение за тима. Също така е и негов капитан. Мирко е футболистът с най-много попадения в историята на Черна Гора-11.

Успехи 
 Рома
 Купа на Италия (2) – 2007, 2008
 Суперкупа на Италия – 2007
 Ювентус
 Серия А (3) – 2012, 2013, 2014
 Суперкупа на Италия (2) – 2012, 2013

Статистика

Клубни отбори 

1включваКупа на Югославияи Купа на Италия.
2 включва Лига Европа и Шампионска лига.
3 включва Суперкупа на Италия.

Международни

Международни голове 

{| class="wikitable"
! # !! Дата!! Място !! Опонент !! Гол !! Резултат !! Турнир
|-
| 1. || 24 март 2007 || Градски стадион Подгорица, Подгорица ||  Унгария || style="text-align:center" | 1 – 1 || style="text-align:center" | 2 – 1 || приятелски
|-
| 2. || 22 август 2007 || Градски стадион Подгорица ||  Словения || style="text-align:center" | 1 – 0 || style="text-align:center" | 1 – 1 || приятелски
|-
| 3. || 12 септември 2007 || Градски стадион Подгорица ||  Швеция || style="text-align:center" | 1 – 0 || style="text-align:center" | 1 – 2 || приятелски
|-
| 4. || 17 октомври 2007 || A. Le Coq Arena, Талин ||  Естония || style="text-align:center" | 1 – 0 || style="text-align:center" | 1 – 0 || Приятелски
|-
| 5. || 6 септември 2008 || Градски стадион Подгорица ||  България || style="text-align:center" | 1 – 1 || style="text-align:center" | 2 – 2 || 2010 WC qualifier
|-
| 6. || 15 октомври 2008 || Стадио Виа дел Маре, Лече ||  Италия || style="text-align:center" | 1 – 1 || style="text-align:center" | 1 – 2 || 2010 квалификация за Световно първенство
|-
| 7. || 9 септември 2009 || Градски стадион Подгорица ||  Кипър || style="text-align:center" | 1 – 0 || style="text-align:center" | 1 – 0 || 2010 квалификация за Световно първенство
|-
| 8. || 18 ноември 2009 || Градски стадион Подгорица ||  Белгия || style="text-align:center" | 1 – 0 || style="text-align:center" | 1 – 0 || приятелски
|-
| 9. || 29 май 2010 || Стадио Улевал, Осло ||  Норвегия|| style="text-align:center" | 1 – 1 || style="text-align:center" | 1 – 2 || приятелски
|-
| 10. || 3 септември 2010 || Градски стадион Подгорица ||  Уелс || style="text-align:center" | 1 – 0 || style="text-align:center" | 1 – 0 || УЕФА Евро 2012 квалификация
|-
| 11. || 8 октомври 2010 || Градски стадион Подгорица ||  Швейцария || style="text-align:center" | 1 – 0 || style="text-align:center" | 1 – 0 || УЕФА Евро 2012 квалификация
|-
| 12. || 25 май 2012 || Крал Баудуин, Брюксел ||  Белгия || style="text-align:center" | 1 – 0 || style="text-align:center" | 2 – 2 || приятелски
|-
| 13. || 7 септември 2012 || Градски стадион Подгорица ||  Полша || style="text-align:center" | 2 – 1 || style="text-align:center" | 2 – 2 || 2014 ФИФА Световна квалификация
|-
| 14. || 22 март 2013 || Зимбру, Chisinau ||  Молдова || style="text-align:center" | 1 – 0 || style="text-align:center" | 1 – 0 || 2014 ФИФА Световна квалификация
|-
| 15 || 14 август 2013 || Торпедо Стейдиум, Жодино ||  Беларус || style="text-align:center" | 1 – 1 || style="text-align:center" | 1 – 1 || приятелски|}|}|}

Футболисти от Черна гора
Футболисти на АС Рома
Футболисти на Ювентус
Родени в Никшич